Teledeporte, een Spaans televisiekanaal
Thermal design power, een begrip uit de computertechnologie
Thymidinedifosfaat, een bio-organische verbinding